Olympiska spelen (OS) 1984 betyder:
Olympiska sommarspelen 1984, som anordnades i Los Angeles i delstaten Kalifornien i USA
Olympiska vinterspelen 1984, som anordnades i Sarajevo i delrepubliken Bosnien och Hercegovina i det dåvarande Jugoslavien